Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Szkolnik – polski przewodnik górski i znakarz
 Wawrzyniec Szkolnik – polski przewodnik górski, nauczyciel ludowy